

Religion

Christianisme 
Le rosaire est le nom d'une prière catholique composée de quatre chapelets d'oraisons.
Les confréries du Rosaire sont des associations catholiques réunissant des personnes pour prier le Rosaire.
Notre-Dame du Rosaire est dans le catholicisme une des nombreuses dénominations de la Vierge Marie
, page d'homonymie.
, page d'homonymie.
, page d'homonymie.
, page d'homonymie.

Bouddhisme 
La Lignée du Rosaire d'Or est une lignée ininterrompue de maîtres et de disciples de l’école Kagyu du bouddhisme tibétain.

Prénom 
Rosaire Bertrand (1936 -) est un courtier d'assurances et un homme politique québécois.
Rosaire Gauthier (1908-1992) est un homme politique canadien.
Rosaire Gendron  (1920-1986) est un comptable agréé et homme politique fédéral du Québec.
Rosaire Morin (1923-1999) est un journaliste nationaliste québécois.

Localité 
Saint-Dominique-du-Rosaire est une municipalité de la province de Québec (Canada).
Notre-Dame-du-Rosaire est une municipalité du Québec (Canada).

Art 
La Madone du rosaire est un tableau de Lorenzo Lotto de 1539.
 La Madone du rosaire est un tableau du Caravage peint vers 1605.
La Vierge de la fête du rosaire est une peinture d'Albrecht Dürer datant de 1506.
 La Madone au rosaire de Stefano da Verona
 La Madone au rosier avec sainte Catherine du même Stefano da Verona (vers 1430).
 La Madone du rosaire dans l'église Saint-Pierre-aux-Liens de Six-Fours-les-Plages.
 La Vierge du rosaire de Ludovico Brea.
 Sonates du Rosaire, œuvre de Heinrich Ignaz Franz Biber.

Littérature 
Le Rosaire, roman de Florence L. Barclay écrit en 1909.

Film 
Le Rosaire, film français de 1934.